2 miejscowości w Polsce:
 Żukówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Żukówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

1 jezioro w Polsce:
 Żukówko – jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo